Кави́те (, ) — провинция Филиппин, в регионе КАЛАБАРСОН. Расположена на острове Лусон, в 30 км к югу от Манилы. Расположена внутри Манильской агломерации.

География 
Площадь составляет 1287,6 км². Граничит с провинциями: Лагуна (на востоке), Батангас (на юге) и Столичным регионом (на северо-востоке), на западе омывается Южно-Китайским морем. Расположена внутри Манильской агломерации.

История

1 мая 1898 года в ходе испано-американской войны близ побережья Кавите произошло крупное морское сражение между американской эскадрой коммодора Джорджа Дьюи и испанской контр-адмирала Патрисио Монтехо.

Население 
По данным на 2010 год население провинции составляет 3 090 691 человек, делая её самой населённой провинцией в регионе и самой густонаселённой на Филиппинах (2400,35 чел./км²).

Основные языки: тагальский и чабакано, распространён также английский. Из-за близости к Маниле, в Кавите проживает довольно большое количество мигрантов из других районов страны, говорящих на себуанском, бикольском, илоканском и других языках.
70 % населения — католики, около 20 % — приверженцы независимой филиппинской церкви, 4 % — приверженцы церкви Христа.

Административное деление 
В административном отношении провинция подразделяется на 20 муниципалитетов и 3 города:

Города 
<center>

Муниципалитеты 
<center>
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#cccccc
! №
! Муниципалитет (русс.)
! Муниципалитет (ориг.)
! КоличествоБарангаев
! Население,чел. (2010)
! Площадь,км²
! Плотность,чел./км²
|-
|1
|Альфонсо
|Alfonso
|<center>32
|<center>48 567
|<center>72,60
|<center>668,967
|-
|2
|Амадео
|Amadeo
|<center>26
|<center>33 457
|<center>46,90
|<center>713,369
|-
|3
|Бакоор
|Bacoor
|<center>73
|<center>520 216
|<center>52,40
|<center>9 927,786
|-
|4
|Кармона
|Carmona
|<center>14
|<center>74 986
|<center>40,24
|<center>1 863,469
|-
|5
|Дасмариньяс
|Dasmariñas
|<center>75
|<center>575 817
|<center>90,10
|<center>6 390,866
|-
|6
|Хенераль Эмилио Агинальдо
|General Emilio Aguinaldo
|<center>14
|<center>17 507
|<center>42,13
|<center>415,547
|-
|7
|Хенераль Мариано Альварес
|General Mariano Alvarez
|<center>27
|<center>138 540
|<center>11,40
|<center>12 152,632
|-
|8
|Хенераль Триас
|General Trias
|<center>33
|<center>243 322
|<center>81,46
|<center>2 987,012
|-
|9
|Имус
|Imus
|<center>97
|<center>301 624
|<center>64,70
|<center>4 661,886
|-
|10
|Инданг
|Indang
|<center>36
|<center>62 030
|<center>74,90
|<center>828,171
|-
|11
|Кавит
|Kawit
|<center>23
|<center>78 209
|<center>22,86
|<center>3 421,216
|-
|12
|Магальянес
|Magallanes
|<center>16
|<center>21 231
|<center>73,07
|<center>290,557
|-
|13
|Марагондон
|Maragondon
|<center>27
|<center>35 289
|<center>127,04
|<center>277,779
|-
|14
|Мендес
|Mendez
|<center>25
|<center>28 570
|<center>43,27
|<center>663,273
|-
|15
|Наис
|Naic
|<center>30
|<center>88 144
|<center>86,00
|<center>1 024,930
|-
|16
|Новелета
|Noveleta
|<center>16
|<center>41 678
|<center>16,43
|<center>2 536,701
|-
|17
|Росарио
|Rosario
|<center>20
|<center>92 253
|<center>5,67
|<center>16 270,370
|-
|18
|Силанг
|Silang
|<center>64
|<center>213 490
|<center>209,4
|<center>1 019,532
|-
|19
|Танса
|Tanza
|<center>41
|<center>188 755
|<center>78,24
|<center>2 412,513
|-
|20
|Тернате
|Ternate
|<center>10
|<center>19 297
|54,70
|352,779
|}

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции Кавите.

Провинции Филиппин
Лусон